Сангареди:

Сангареди (город) - город в Гвинее.
Сангареди (аэропорт) - аэропорт, обслуживающий город Сангареди.